Generoso – nome proprio di persona italiano maschile
Generoso – brigantino della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, successivamente acquisita dalla Regia Marina
Monte Generoso – monte delle Prealpi Luganesi
Leonardo Generoso – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate
San Generoso